Александр Иванович Блок:
 Блок, Александр Иванович (1786—1848) — действительный тайный советник и гофмейстер.
 Блок, Александр Иванович (1955—2015) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации.